Джума́:
 Джума́ — в переводе с арабского языка означает «собрание», «пятница». Входит в состав словосочетаний связанных с пятницей.
 Джума (имя) — (араб. — جمعة) арабское мужское имя в переводе на русский означает «пятница».
 Джума (город) — город в Самаркандской области Узбекистана.
 Джума (река) — река в Крыму, левый приток Салгира.
 Джума намаз — пятничная полуденная коллективная молитва мусульман.
 Джума мечеть — соборная мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы.
 Джумада с-Сания, Джумади аль-Ахирах — шестой месяц мусульманского лунного календаря.
 Джумади аль-Уля — пятый месяц мусульманского лунного календаря.